Termin -{S60}- ima više značenja.

 S-oznake, S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbednom mestu
 Volvo S60, automobil